Desa Kaliboto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliboto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 110,97), 
 Desa Kaliboto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,05), 
 Desa Kaliboto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar